Инвреа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Инвреа, Антониотто (1588—1669) — дож Генуэзской республики.
 Инвреа, Лука-Мария (1624—1693) — дож Генуэзской республики.
 Инвреа, Сильвестро (1530—1607) — дож Генуэзской республики.
 Инвреа, Франческо (1641—1723) — дож Генуэзской республики.